Dai o tais ètnia del Yunnan, a la Xina
 Daï, títol musulmà
 DAI o Divisió d'Afers Interns, òrgan policial que controla els agents del cos de Mossos d'Esquadra
 DAI o Desfibril·lador automàtic implantable